

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Parysów, gmina du powiat de Garwolin
 Parysów, village du powiat de Garwolin, siège de la gmina de même nom